Hareoen es una isla deshabitada de la Bahía de Baffin, Groenlandia. La isla tiene una superficie de 125,9 km² y una línea costera de 44,3 km.

Referencias

Islas deshabitadas de Groenlandia